Andreas Felber ist der Name folgender Personen:

* Andreas Felber (Moderator) (* 1969), österreichischer Sportkommentator
 Andreas Felber (Musikwissenschaftler) (* 1971), österreichischer Musikwissenschaftler
 Andreas Felber (Dirigent) (* 1983), Schweizer Dirigent und Sänger